Enthüllung steht für:

 Enthüllung (Zeremonie), Entschleierung eines Gegenstandes durch Entfernung bedeckender Materialien
 Enthüllung (Roman), Roman von Michael Crichton (1993)
 Enthüllung (1994), US-amerikanischer Film von Barry Levinson

Die Enthüllung steht für:

 Die Enthüllung (1969), österreichischer Fernsehfilm von Theodor Grädler 
 Die Enthüllung (1984), französischer Film von Philippe Labro 
 Die Enthüllung (1985), österreichischer Fernsehfilm von Georg Madeja 
 Die Enthüllung (Roman), Roman von Mario Vargas Llosa (2016)